Драфт НБА 1991 года прошёл 26 июня 1991 года в Нью-Йорке в «Фелт Форум». Дикембе Мутомбо считается лучшим выбором этого драфта и стал одним из величайших оборонительных центров в истории лиги. Он был четырёхкратным обладателем награды Лучший оборонительный игрок, восемь раз участвовал в Матче всех звёзд, а также провёл 18 сезонов в НБА.

Ларри Джонсон выиграл награду Новичок года в 1992 году и дважды участвовал в Матче всех звёзд, став первым игроком, представившим в нём франшизу «Шарлотт Хорнетс». Однако в начале его профессиональной карьеры продолжающиеся проблемы со спиной снизили его эффективность и привели к резкому снижению результативности. Из-за хронических проблем со спиной он завершил карьеру в 2001 году.

Также в Матче всех звёзд приняли одно участие следующие игроки этого драфта: Кенни Андерсон, Стив Смит, Террелл Брэндон (дважды), Дэйл Дэвис и Крис Гатлинг.

Билли Оуэнс был выбран «Сакраменто Кингз», но отказался подписывать с ними контракт. Он был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» на защитника Митча Ричмонда, который считается одним из самых однобоких игроков в истории НБА. Оуэнс провёл среднюю карьеру в лиге, в то время как Ричмонд шесть раз участвовал в Матче всех звёзд, был Лучшим новичок 1989 года и стал чемпионом НБА в 2002 году. Люк Лонгли стал трёхкратным победителем чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» и долгое время держал рекорд по наибольшему количеству игр в лиге среди австралийцев (в сезоне 2015/2016 его побил Эндрю Богут).

По состоянию на 2011 год два игрока этого драфта умерли: Бобби Филс и Брайан Уильямс (который сменил имя в 1998 году на Бизон Дил). Филлс погиб в автомобильной аварии с участием товарища по команде Дэвида Уэсли. Дил исчез в южной части Тихого океана в июле 2002 года. Французские власти утверждали, что брат Дила, Майлз, убил его, его подругу и шкипера, и выбросил их за борт яхты, на которой они путешествовали. Майлз покончил жизнь самоубийством в сентябре 2002 года.

Следующий драфт, проведённый в Нью-Йорке состоялся лишь в 2001 году.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте 

Следующие игроки не были выбраны на драфте 1991 года, но, однако, позже играли в НБА.

Комментарии

Ссылки 
 Драфт НБА 1991 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1991/1992
События 26 июня
Июнь 1991 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации